Planert ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Planert (1927–2012), deutscher Schwimmtrainer
 Mandy Benzien, geborene Planert (* 1975), deutsche Kanutin 
 Ute Planert (* 1964), deutsche Historikerin